Magura oder Măgura steht für:
 Magura (Höhle), eine Höhle in Bulgarien
 Magura (Distrikt), eine Verwaltungseinheit in Bangladesh
 Magura (Meteorit), ein 1840 im Gebirge Oravská Magura in der heutigen Slowakei gefundener Meteorit
 Magura (Kosovo), ein Dorf in der Gemeinde Lipjan im Kosovo
 Măgura (Republik Moldau), eine Gemeinde in der Republik Moldau
 Măgura (Brașov), ein Dorf im Kreis Brașov in Rumänien
 Măgura (Suceava), ein Dorf im Kreis Suceava in Rumänien
 Magura-Gletscher, Gletscher auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Zipser Magura, ein Gebirge in der Slowakei und in Polen
 Oravská Magura, ein Gebirge in der Slowakei
 Măgura Codlei (Zeidner Berg), ein Berg in Rumänien
 Magura, einen Hersteller von Zweiradkomponenten